Kappeler – abitanti di Kappel (Svizzera)
Kappeler – abitanti di Kappel am Albis